Rolândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rolândia (ort), Paraná, 
 Rolândia (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar